Verrières kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Verrières, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Verrières, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Verrières, Aveyron, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Verrières, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Verrières, Marne, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Verrières, Orne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Verrières, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Verrières, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Verrières-de-Joux, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Verrières-en-Anjou, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire, 
 Verrières-en-Forez, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Verrières-le-Buisson, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Verrières-du-Grosbois, tidigare kommun, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Se även 
 Veyrières
 Les Verrières